Bundesstraße 78 ist eine Bezeichnung für:
 Eine Landesstraße in Österreich, siehe Obdacher Straße.
 Die einzige nicht vergebene zweistellige Bundesstraßennummer, weil die ehemalige Reichsstraße 78 von Trebnitz bis Osterode (Ostpreußen) heute komplett in Polen liegt.
 Eine Adresse. So z. B. die vom Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium in Hamburg.